Cherry Pie е втори студиен албум на американската глем метъл група Warrant. Албумът заема 7-о място в Billboard 200. Той е най-популярният и най-успешния за групата. Сингли от него са Cherry Pie, I Saw Red, Uncle Tom's Cabin и Blind Faith. Широко се спекулира дали Ерик Търнър и Джоуи Алън са свирили в албума, или китарата е записана от бившия китарист на Streets Майк Сламър. Това не е потвърдено, но съпругата му го заявява през 1998 г. В албума участие взимат брата на Джени Лейн Ерик Осуалд, китариста Си Си Девил от Poison, басиста Бруно Рейвъл и барабаниста Стиви Уест. Канадската телевизия MuchMusic отказва да излъчи видеоклипа на песента Cherry Pie, защото е „открито сексистки“.

Състав 
 Джени Лейн – вокали
 Джоуи Алън – китара
 Ерик Търнър – китара
 Джери Диксън – бас
 Стивън Суийт – барабани

Допълнителен персонал 
 Си Си Девил – китара
 Майк Сламър – китара
 Скот Уорън – клавиши
 Бу Хил – орган, банджо, клавиши
 Бруно Рейвъл – бек вокали
 Стиви Уест – бек вокали
 Фиона – бек вокали
 Алън Хюит – орган, пиано
 Пол Харис – пиано
 Джюк Логън – хармоника

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Бележки 

Албуми на Уорънт
Музикални албуми от 1990 година